Кра́йний — многозначное слово:

Фамилия 
 Крайний, Андрей Анатольевич (род. 1958) — российский государственный деятель, бывший руководитель Росрыболовства.

Топоним

Белоруссия 

 Крайний — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Крайний — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.
 Крайний — один из островов Демьяна Бедного.
 Крайний — остров Охотского моря.
 Крайний — потухший вулкан в центральной части Камчатки.

Прочее 

 Крайний — аэропорт на космодроме Байконур в Кызылординской области Казахстана.
 Крайний — суеверная замена слову «последний» у лётчиков, космонавтов и представителей некоторых других профессий, связанных с риском.
 Крайний — то же, что козёл отпущения; тот, кого можно обвинить в неудаче, срыве какого-либо дела, плана, мероприятия.
 «Крайний» — игровое амплуа в гандболе.

См. также 
 Экстремизм